Трамвай в Галвестоне (официальное название системы — ) — система исторического трамвая, действующая с 23 июля 1988 года в городе Галвестон, США. По состоянию на конец 2006 года протяжённость сети составляла 6,8 миль (10,9 км), имелось 22 остановки.

Трамвай эксплуатируется фирмой Island Transit, галвестонским оператором общественного транспорта.

История 

Современная трамвайная сеть — не первая, когда либо имевшаяся в этом городе. Конки появились здесь ещё в 1867 году. В качестве тягловых животных использовались мулы. В 1891 году началась электрификация сети. Электрический трамвай просуществовал в Галвестоне до мая 1938 года.

Трамвай вновь начал действовать в Галвестоне 23 июля 1988 года. Линия исторического трамвая связала исторический район Strand и расположенный рядом с пляжем район Seawall. В основном услугами этой линии пользовались туристы. В 1995 году линия была продлена.

14 мая 2005 года линия была продлена на полторы мили до медицинского факультета Университета Техаса. Теперь услугами трамвая стали часто пользоваться работники и студенты университета, а также пациенты университетской больницы, чему способствует тот факт, что они могут пользоваться трамваем бесплатно. Таким образом можно сказать, что трамвай постепенно перерос уровень туристического аттракциона и стал «серьёзным» видом общественного транспорта. До продления линии к университету 98 % пассажиров трамвая составляли туристы.

В будущем планируется расширение сети трамвая.

Описание системы 

Общая протяжённость системы — 6,8 миль (10,9 км). Способ размещения путей — совмещённый. Небольшие мастерские для технического обслуживания трамваев расположены на северной оконечности линии, рядом с бывшим вокзалом, ныне используемым под музей.

Подвижной состав 

Так как трамвай прежде всего был предназначен для перевозок туристов, заказанные для системы вагоны внешне выглядят как трамваи начала XX века. Однако в техническом плане они достаточно сильно отличаются от старинных вагонов, прежде всего — приводом. Трамваи имеют гибридную дизель-электрическую силовую установку, в которой дизельный агрегат даёт ток для тяговых электромоторов. Таким образом, трамваи не нуждаются в контактной сети.

Галвестонский трамвай — одна из немногих дизельных трамвайных систем в мире.

Трамваи — четырёхосные, с двухосными тележками. В каждом вагоне имеется сорок сидячих мест, ещё сорок пассажиров могут ехать стоя. Трамваи рассчитаны на работу со скоростью в 25 миль в час (40 км/ч). Каждый трамвай весит 65 000 фунтов (28,6 тонн). В 2005 году все вагоны были оборудованы кондиционерами.

Всего имеется четыре трамвая. Все они были построены фирмой Miner Railcar из Пенсильвании.

Источники 

Island Transit official site
Trams 2007  B.A. Schenk and M.R. Van Den Toorn. издательство Alk, Нидерланды, ISBN 90-6013-466-4
North American Vintage Trolley Systems
 APTA Streetcar and  Heritage Trolley Site 
Пресс-релиз о продлении линии до университета (pdf)
Другое сообщение о продлении линии до университета

Трамвайные системы США
Транспорт в Техасе
Галвестон